Wilhelmslust steht für:
 Wilhelmslust (Lürschau), Ortsteil von Lürschau in Schleswig-Holstein
 Wilhelmslust (Strasburg), Ortsteil von Strasburg (Uckermark) in Mecklenburg-Vorpommern
 Schieferstollen Wilhelmslust